Johnson – nazwisko

 Johnson – konstruktor wyścigowy

Miejscowości w Kanadzie:
 Johnson w Ontario

Miejscowości w USA:
 Johnson – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Washington
 Johnson – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Big Stone
 Johnson – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Nemaha
 Johnson – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Pottawatomie
 Johnson – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Lamoille
 Johnson – wieś w stanie Vermont, w hrabstwie Lamoille
 Johnson – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon
Gminy w USA:
 Johnson (ang. Johnson Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Clay
 Johnson (ang. Johnson Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Little River
 Johnson (ang. Johnson Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Logan
 Johnson (ang. Johnson Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie St. Francis
 Johnson (ang. Johnson Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Union
 Johnson (ang. Johnson Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Washington
 Johnson (ang. Johnson Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Christian
 Johnson (ang. Johnson Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Clark
 Johnson (ang. Johnson Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Clinton
 Johnson (ang. Johnson Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Crawford
 Johnson (ang. Johnson Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Gibson
 Johnson (ang. Johnson Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Knox
 Johnson (ang. Johnson Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie LaGrange
 Johnson (ang. Johnson Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie LaPorte
 Johnson (ang. Johnson Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Ripley
 Johnson (ang. Johnson Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Scott
 Johnson (ang. Johnson Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Plymouth
 Johnson (ang. Johnson Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Webster
 Johnson (ang. Johnson Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Ness
 Johnson (ang. Johnson Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Polk
 Johnson (ang. Johnson Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Carter
 Johnson (ang. Johnson Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Maries
 Johnson (ang. Johnson Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Oregon
 Johnson (ang. Johnson Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Polk
 Johnson (ang. Johnson Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Ripley
 Johnson (ang. Johnson Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Scotland
 Johnson (ang. Johnson Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Washington
 Johnson (ang. Johnson Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Wells
 Johnson (ang. Johnson Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Champaign
 Johnson (ang. Johnson Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Lamoille
 Johnson (ang. Johnson Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Johnson (ang. Johnson County) – w stanie Arkansas
 hrabstwo Johnson (ang. Johnson County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Johnson (ang. Johnson County) – w stanie Illinois
 hrabstwo Johnson (ang. Johnson County) – w stanie Indiana
 hrabstwo Johnson (ang. Johnson County) – w stanie Iowa
 hrabstwo Johnson (ang. Johnson County) – w stanie Kansas
 hrabstwo Johnson (ang. Johnson County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Johnson (ang. Johnson County) – w stanie Missouri
 hrabstwo Johnson (ang. Johnson County) – w stanie Nebraska
 hrabstwo Johnson (ang. Johnson County) – w stanie Tennessee
 hrabstwo Johnson (ang. Johnson County) – w stanie Teksas
 hrabstwo Johnson (ang. Johnson County) – w stanie Wyoming